Борис Финкельштейн:
 Финкельштейн, Борис Николаевич (1902—1962) — советский физик-теоретик.
 Финкельштейн, Борис Осипович (также Борович; 1883—1938) — украинский библиотековед, книговед, библиограф.
 Финкельштейн, Борис Яковлевич (также Улинич, 1885—1978) — русский и советский архитектор.
 Финкельштейн, Борис Янкелевич (род. 1949) — советский и российский певец.